Sérgio Vid, nome artístico de Sergio de Aquino Vidal Gomes (Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1953) é um cantor e compositor brasileiro. 

Começou a compor aos 17 anos e seu primeiro CD foi lançado em 1997, contendo faixas de sua própria autoria.Fez parte da banda Sangue da Cidade com grande sucesso na década de 1980.É formado em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro